Cette page décrit la liste des caractères Unicode codés de U+7000 à U+7FFF en hexadécimal (28 672 à 32 767 en décimal).

Sous-ensembles 
La liste suivante montre les sous-ensembles spécifiques de cette portion d’Unicode.

Liste

Sinogrammes unifiés CJC () (Unicode 1.1)

Articles connexes 
 Unicode
 Table des caractères Unicode
 Aide:Caractères spéciaux

007